

Варт — громада округу Брегенц в землі Форарльберг

Варт-Вайнінген — громада в кантоні Тургау